Beachvolley-SM 2022 hölls mellan 31 juli och 7 augusti 2022 på Tylösand, Halmstad, Sverige. På damsidan vann Susanna och Kristina Thurin sitt fjärde guld tillsammans medan David Åhman och Jonatan Hellvig tog sitt tredje guld tillsammans på herrsidan.

Damsenior

Herrsenior

Vinnare övriga klasser
Mixed: Malin Bergholm och Jakob Molin

Junior (damer):  Elin Larsson och Mathilda Granberg 
Junior (herrar):  Johan Ottosson och Isak Sandberg
U-19 (flickor):   Emilia Saxne och Philippa Tinnert   
U-19 (pojkar):  Johan Ottosson och Isak Sandberg
U-18 (flickor):   Sanna Madestam och Chloe Hoffman  
U-18 (pojkar):   Hannes Hölting Nilsson och Jacob Hölting Nilsson

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats

2022
Sportevenemang i Halmstad
Sport i Sverige 2022